Le Quatuor Parisii
 Les Parisii, peuple celte britannique
 Les Parisii, peuple celte gaulois